Rejony w Rosji:
 Rejon wołżski – rejon w Republice Mari Eł
 Rejon wołżski – rejon w obwodzie samarskim